Киржеманы  — село в составе Алексеевского сельского поселения Чамзинского района Республики Мордовия.

География 
Находится на расстоянии менее 2 километров по прямой на северо-восток от районного центра поселка  Чамзинка.

История
Известно с 1671 года, когда было отмечено как деревня Киржеманова из 20 дворов. В 1863 году было учтено как удельное село Ардатовского уезда из 151 двора. В 1780 году была построена деревянная Казанская церковь, но в 1797  село именовалось уже Покровским но новой церкви, с 1890 года действовала снова новая Казанская церковь.

Население 
Постоянное население составляло 707 человека (мордва 72%, русские 26%) в 2002 году, 640 в 2010 году .

Примечания 

Населённые пункты Чамзинского района